Ива́н Дегтярёв:
 Дегтярёв, Иван Иванович (1930—2008) — бригадир проходчиков шахты, Герой Социалистического Труда.
 Дегтярёв, Иван Логинович (1919—1996) — Герой Социалистического Труда.